Cretanallachiinae  — подсемейство вымерших насекомых из семейства Kalligrammatidae, живших в раннем сеномане поздней меловой эпохи 99,6—93,5 млн лет назад.

Описание 
Тело от маленького до среднего размера (длина переднего крыла 6—32 мм). Ротовой аппарат сифонный, состоит из короткой верхней губы, редуцированных нижних челюстей и заметно удлиненных верхних и нижних губ; верхняя челюсть с длинной лопастной лопастью, предположительно состоящей из галеи или галеатной лацинии; нижнечелюстные щупики значительно длиннее, пятичлениковые, терминальные щупики с тупым концом и яйцевидным сенсорным полем; губа с удлиненным язычком; нижнегубные щупики значительно длиннее, трехчлениковые, терминальные щупики с тупым концом и яйцевидным сенсорным полем. Мужские усики с множеством двояковыпуклых жгутиков; женские усики монолиформные или нитевидные. Ноги тонкие, голени с тибиальными шпорами, иногда с немногочисленными шипистыми щетинками. Крылья широко-треугольные, с закруглённым дистальным краем; костальное пространство почти сплошь широкое; есть трихозоры; нигмы иногда присутствуют на передних и задних крыльях: темная отметина, специализированная как глазное пятно у некоторых видов, иногда присутствующая в середине крыла.

Переднее крыло 
Нет разветвленной возвратной плечевой жилки; SCP и RA не слились в дистальной части, оба отчетливо изогнуты назад и входят в заднюю птеростигмальную область края крыла, поля RP и M занимают широкую площадь, тогда как поля Cu и A относительно узкие, CuA простые или с несколькими ветвями у края крыла: CuP обильно разветвлены, с начальной ветвью проксимально посередине. Заднее крыло: немного меньше, чем переднее, в целом с жилкованием, сходным с жилкованием сигмовидного стебля переднего крыла МА.

Гениталии самца 
9-й тергум короткий, простирающийся вентрадно; грудина 9 намного длиннее тергума 9, четко выраженные задние гонококситы 9 присутствуют в виде пары широких внешних долей: эктопрокты парные, с мозолью церок или без них: гонококситы 10 представлены в виде пары тонких внутренних склеритов, которые отчетливо выдаются назад.

Гениталии самки 
9-й тергум сильно выдается задне-вентрадно в пару клапанных долей: гонококситы 9 короткие и узкие, в значительной степени покрыты сальватными лопастями 9-го тергума, дистально с короткими пальцевидными гоностилями 9, эктопрокты парные, с мозолистыми церками или без них.

Таксономия 
В 2017 году данное подсемейство было включено в состав семейства Dilaridae, с родами Cretanallachius и Burmopsychops. После открытия рода Burmogramma в 2018, подсемейство было помещено в надсемейство Psychopsoidea. Не было известно, к какому семейству оно принадлежало. В 2018 году, Liu et al. поместил данное подсемейство в семейство Kalligrammatidae. По данным сайта Paleobiology Database, на март 2022 года в род включают 5 вымерших родов с 8 видами:
 Burmogramma
 Burmopsychops
 Cretanallachius
 Cretogramma
 Oligopsychopsis

Примечания

Литература 

†
Вымершие сетчатокрылые
Насекомые мелового периода